Azetyna – nienasycony heterocykliczny związek organiczny o wzorze C3H5N, zbudowany z czteroczłonowego pierścienia zawierającego jeden atom azotu, będący heteroatomem, oraz trzech atomów węgla. Istnieją dwie formy izomeryczne azetyny:
 1-azetyna
 2-azetyna